Plateaux (Congo-Brazzaville), een regio van Congo-Brazzaville
Plateaux (Gabon), een departement in de provincie Haut-Ogooué in Gabon
Plateaux (Togo), een regio van Togo
Plateaux-Hageven, een natuurgebied in Noord-Brabant en Belgisch-Limburg

Zie ook 
Plateau (doorverwijspagina)